José Luis Rico puede referirse a:

 José Luis Rico Ibáñez (1944-), exfutbolista español;
 José Luis Rico Jurado (1974-), exfutbolista español.